Markopoulo Mesogaias – comune greco dell'Attica Orientale
Markopoulo Oropou – frazione del comune greco di Oropos, nell'Attica Orientale